Лейпи:
 Лейпи — река в Мурманской области России.
 Лейпи — населённый пункт в городском округе Ковдорский район Мурманской области.